Sant Josep de sa Talaia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Josep de sa Talaia (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Sant Josep de sa Talaia (kommun), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar